

Patronyme 

 Alain Jégou (1948-2013), poète français ;
 Aurélien Jegou (né en 1980), comédien français ;
 Dodik Jégou (née en 1934), peintre, céramiste et poétesse française ;
 François Jégou (né en 1825), juge de paix et historien français ;
 Gwen Jégou (1931-2011), sculpteur français ;
 Jean-Jacques Jégou (né en 1945), homme politique français ;
 Lilian Jégou (né en 1976), coureur cycliste français ;
 Olivier Jégou de Kervilio (1643-1731), prélat français.
 Tugdual Jégou (1955-2018), graveur et éditeur d'art français.
Patronyme breton